Bucura se poate referi la:

 Bucura, o localitate din județul Mehedinți
 Lacul Bucura
 Râul Bucura
 Bucura Dumbravă
 Vârful Bucura, Munții Bucegi
 Vârful Bucura, Munții Retezat

Vezi și 
 Bucur